Гуадалавьяр () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь  км². Население — 243 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
  Web sobre la localidad
 Foro de Guadalaviar

Муниципалитеты Теруэля